Tóth Martin (Szombathely, 1996. augusztus 1. –) magyar labdarúgó, a Szombathelyi Haladás középpályása.

Források 

1996-ban született személyek
Szombathelyiek
Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Haladás labdarúgói
A Soproni VSE labdarúgói
A Dorogi FC labdarúgói
Élő személyek